Luau Airport (portugisiska: Aeroporto de Luau) är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Moxico, i den östra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Luanda. Luau Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Luau Airport är huvudsakligen platt. Luau Airport ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Luau Airport. Närmaste större samhälle är Luau,  kilometer nordväst om Luau Airport. 

Omgivningarna runt Luau Airport är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Luau Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Moxico